Gianluca Piredda – giornalista, scrittore e sceneggiatore italiano
 Matteo Piredda – politico italiano
 Raimondo Piredda – poeta e scrittore italiano